Бет може бити:

 Бет (име), женско име.
 Бет (презиме), презиме.
 Бет (слово) (-{ב}-, -{beth}-), друго слово хебрејског алфабета.
 Бет (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји.
 Бет (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји.
 Бет Мидлер, америчка глумица.
 Бет (канал)